De Koer (Amsterdam), voormalige disco in Amsterdam
 De Koer (Gent), kunstencentrum in Gent